La stagione 2022-2023 dei Memphis Grizzlies è la 28ª stagione della franchigia, la 28ª nella NBA, la 22ª a Memphis.

Draft 

Il Draft NBA 2022 si è tenuto il 23 giugno 2022. Ai Grizzlies spettavano due scelte al primo round e una scelta al secondo round.

Roster

Uniformi 

 Casa

Trasferta 

Alternativa 

Alternativa

Risultati

Regular season 

|-style="background:#cfc;"
| 1
| 19 ottobre
|  New York Knicks
| 115-112 (1 t.s.)
| Morant (34)
| Adams (14)
| Morant (9)
| FedExForum (18.202)
| 1–0
|-style="background:#cfc;"
| 2
| 21 ottobre
| @  Houston Rockets
| 129-122
| Morant (49)
| Adams, Aldama (9)
| Morant (8)
| Toyota Center (18.055)
| 2–0
|-style="background:#fcc;"
| 3
| 22 ottobre
| @  Dallas Mavericks
| 96-137
| Morant (20)
| Aldama (6)
| Jones (5)
| American Airlines Center (20.377)
| 2–1
|-style="background:#cfc;"
| 4
| 24 ottobre
|  Brooklyn Nets
| 134-124
| Morant, Bane (38)
| Adams (13)
| Morant (7)
| FedExForum (17.392)
| 3–1
|-style="background:#cfc;"
| 5
| 27 ottobre
| @  Sacramento Kings
| 125-110
| Bane (31)
| Adams (11)
| Morant (6)
| Golden 1 Center (15.511)
| 4–1
|-style="background:#fcc;"
| 6
| 29 ottobre
| @  Utah Jazz
| 123-124
| Bane (32)
| Adams (10)
| Jones (10)
| Vivint Arena (18.206)
| 4–2
|-style="background:#fcc;"
| 7
| 31 ottobre
| @  Utah Jazz
| 105-121
| Morant (37)
| Adams (9)
| Morant (4)
| Vivint Arena (18.206)
| 4–3

|-style="background:#cfc;"
| 8
| 2 novembre
| @  Portland Trail Blazers
| 111-106
| Bane (29)
| Adams (11)
| Morant (7)
| Moda Center (19.462)
| 5–3
|-style="background:#cfc;"
| 9
| 4 novembre
|  Charlotte Hornets
| 130-99
| Brooks (23)
| Adams (19)
| Morant (11)
| FedExForum (17.187)
| 6–3
|-style="background:#cfc;"
| 10
| 6 novembre
|  Washington Wizards
| 103-97
| Bane (28)
| Aldama, Aldama (10)
| Morant (6)
| FedExForum (16.877)
| 7–3
|-style="background:#fcc;"
| 11
| 7 novembre
|  Boston Celtics
| 106-109
| Morant (30)
| Morant, Clarke (8)
| Morant (9)
| FedExForum (17.371)
| 7–4
|-style="background:#cfc;"
| 12
| 9 novembre
| @  San Antonio Spurs
| 124-122 (1 t.s.)
| Morant, Bane (32)
| Adams (19)
| Bane (6)
| AT&T Center (13.507)
| 8–4
|-style="background:#cfc;"
| 13
| 11 novembre
|  Minnesota Timberwolves
| 114-103
| Morant (28)
| Morant (10)
| Morant (8)
| FedExForum (16.939)
| 9–4
|-style="background:#fcc;"
| 14
| 13 novembre
| @  Washington Wizards
| 92-102
| Brooks (19)
| Adams (10)
| Adams (6)
| Capital One Arena (17.667)
| 9–5
|-style="background:#fcc;"
| 15
| 15 novembre
| @  New Orleans Pelicans
| 102-113
| Morant (36)
| Clarke (13)
| Morant (4)
| Smoothie King Center (14.032)
| 9–6
|-style="background:#cfc;"
| 16
| 18 novembre
|  Oklahoma City Thunder
| 121-110
| Jackson Jr. (25)
| Jackson Jr. (12)
| Morant (11)
| FedExForum (17.324)
| 10–6
|-style="background:#fcc;"
| 17
| 20 novembre
| @  Brooklyn Nets
| 115-127
| Brooks (31)
| Adams (10)
| Konchar (7)
| Barclays Center (18.241)
| 10–7
|-style="background:#fcc;"
| 18
| 22 novembre
|  Sacramento Kings
| 109-113
| Morant (34)
| Adams (16)
| Morant, Jones (6)
| FedExForum (16.826)
| 10–8
|-style="background:#cfc;"
| 19
| 25 novembre
|  New Orleans Pelicans
| 132-111
| Brooks (25)
| Adams (11)
| Morant (11)
| FedExForum (17.794)
| 11–8
|-style="background:#cfc;"
| 20
| 27 novembre
| @  New York Knicks
| 127-123
| Morant (27)
| Morant, Adams (10)
| Morant (14)
| Madison Square Garden (19.524)
| 12–8
|-style="background:#fcc;"
| 21
| 30 novembre
| @  Minnesota Timberwolves
| 101-109
| Morant (24)
| Adams (12)
| Morant (6)
| Target Center (15.980)
| 12–9

|-style="background:#cfc;"
| 22
| 2 dicembre
|  Philadelphia 76ers
| 117-109
| Morant (28)
| Adams (16)
| Adams (6)
| FedExForum (17.022)
| 13–9
|-style="background:#cfc;"
| 23
| 4 dicembre
| @  Detroit Pistons
| 122-112
| Morant (33)
| Clarke (14)
| Morant (10)
| Little Caesars Arena (20.088)
| 14–9
|-style="background:#cfc;"
| 24
| 5 dicembre
|  Miami Heat
| 101-93
| Jones (28)
| Aldama (10)
| Jones (10)
| FedExForum (16.122)
| 15–9
|-style="background:#cfc;"
| 25
| 7 dicembre
|  Oklahoma City Thunder
| 123-102
| Morant (26)
| Morant (13)
| Morant (11)
| FedExForum (15.942)
| 16–9
|-style="background:#cfc;"
| 26
| 9 dicembre
|  Detroit Pistons
| 114-103
| Jackson Jr. (20)
| Adams (8)
| Morant (12)
| FedExForum (17.103)
| 17–9
|-style="background:#cfc;"
| 27
| 12 dicembre
|  Atlanta Hawks
| 128-103
| Jones (22)
| Konchar, Jackson Jr. (7)
| Jones (11)
| FedExForum (16.544)
| 18–9
|-style="background:#cfc;"
| 28
| 15 dicembre
|  Milwaukee Bucks
| 142-101
| Morant (25)
| Morant (10)
| Morant (10)
| FedExForum (17.794)
| 19–9
|-style="background:#fcc;"
| 29
| 17 dicembre
| @  Oklahoma City Thunder
| 109-115
| Brooks (32)
| Jackson Jr., Clarke (8)
| Konchar (3)
| Paycom Center (16.895)
| 19–10
|-style="background:#fcc;"
| 30
| 20 dicembre
| @  Denver Nuggets
| 91-105
| Morant (35)
| Adams (10)
| Morant (10)
| Ball Arena (19.605)
| 19–11
|-style="background:#cfc;"
| 31
| 23 dicembre
| @  Phoenix Suns
| 125-100
| Jackson Jr., Clarke (24)
| Adams (11)
| Morant (11)
| Footprint Center (17.071)
| 20–11
|-style="background:#fcc;"
| 32
| 25 dicembre
| @  Golden State Warriors
| 109-123
| Morant (36)
| Adams (14)
| Morant (8)
| Chase Center (18.064)
| 20–12
|-style="background:#fcc;"
| 33
| 27 dicembre
|  Phoenix Suns
| 108-125
| Morant (34)
| Adams (9)
| Morant (6)
| FedExForum (18.239)
| 20–13
|-style="background:#cfc;"
| 34
| 29 dicembre
| @  Toronto Raptors
| 119-106
| Brooks (25)
| Adams (17)
| Morant (17)
| Scotiabank Arena (19.800)
| 21–13
|-style="background:#cfc;"
| 35
| 31 dicembre
|  New Orleans Pelicans
| 116-101
| Morant (32)
| Adams (21)
| Morant, Jones (8)
| FedExForum (17.951)
| 22–13

Note

Collegamenti esterni 
 

Stagione 2022-2023 delle squadre di pallacanestro
2022-2023